Australian Open 2017 a fost un turneu de tenis de Grand Slam care a avut loc la Melbourne Park, în perioada 16–29 ianuarie 2017. A fost a 105-a ediție a Australian Open și cea de-a 49-a ediție a Open Era, și primul turneu major de tenis al anului 2017. Ca și în anii precedenți, sponsorul principal al turneului a fost Kia. 

Novak Djokovic și Angelique Kerber au fost campionii en-titre însă nici unul nu a avut succes în apărarea titlului. Djokovic a pierdut în fața lui Denis Istomin în turul doi, iar Kerber în fața lui Coco Vandeweghe în turul patru. Pentru prima dată de la French Open din 2004, ambii capi de serie numărul 1 au pierdut înainte de sferturile de finală.

Roger Federer a câștigat al optsprezecelea titlu masculin de Grand Slam la simplu, învingându-l pe Rafael Nadal într-o finală în cinci seturi. A fost primul său titlu important de la Wimbledon 2012 și o revanșă a finalei Australian Open din 2009, pe care Nadal a câștigat-o în cinci seturi. Serena Williams a învins-o pe sora sa Venus în finala de simplu feminin, depășind-o pe Steffi Graf și devenind jucătoarea cu cele mai multe victorii majore în jocul feminin în Open Era.

Câștigători
Tenismenul elvețian Roger Federer a triumfat, câștigând turneul și asigurându-și revenirea în top 10 al clasamentului ATP. A câștigat titlul de Grand Slam după aproape cinci ani, când a triumfat pe iarbă la Wimbledon în 2012 și, prin câștigarea celui de-al 18-lea trofeu, și-a mărit avantajul în recordurile istorice la simplu masculin. La vârsta de 35 de ani, a devenit al doilea jucător ca vârstă câștigător de Grand Slam din Open Era, după australianul Ken Rosewall care a câștigat Australian Open în 1972, la vârsta de 37 de ani.

Simplul feminin a fost câștigat de americanca Serena Williams, care a revenit pe locul 1 în clasamentul WTA. Pentru ea, titlul a însemnat un record de 23 de trofee de Grand Slam, depășind-o pe germanca Steffi Graf, în fruntea statisticilor epocii deschise. Cel de-al șaptelea titlu la Australian Open a stabilit, de asemenea, un record în era deschisă, rămânând însă în urma recordului absolut stabilit de Margaret Court de 11 victorii la Australian Open.  

La dublu masculin, perechea formată din finlandezul Henri Kontinen și australianul John Peers, a învins în finală perechea americană a fraților Bob și Mike Bryan, câștigând în premieră titlul de Grand Slam. Peers a devenit primul câștigător australian la Melbourne din 2001.

Dublul feminin a fost dominat de perechea americano-cehă Bethanie Mattek-Sands și Lucie Šafářová. Ele au câștigat al patrulea titlu de Grand Slam la dublu feminin, iar Šafářová a devenit numărul doi mondial la dublu WTA pentru prima dată în carieră.

Câștigătorii la dublu mixt au fost Abigail Spears din Statele Unite și Juan Sebastián Cabal din Columbia, care, în calitate de pereche fără a fi cap de serie, au învins perechea cap de serie nr.2 Sania Mirza și Ivan Dodig nepierzând nici un set în timpul turneului. Pentru ambii a fost primul titlu de Grand Slam.

Galerie câștigători

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Distribuirea punctelor și premii în bani

Puncte

Premii în bani
Premiile totale în bani de la Australian Open pentru 2017 au fost majorate cu 14%, până la un record de 50.000.000 A$.

*per echipă

Note

Legături externe
 Australian Open official website
 

2017
2017 în tenis